Mistrzostwa Niemiec w piłce siatkowej – są to cykliczne siatkarskie rozgrywki ligowe w Niemczech, a dawniej osobno w Republice Federalnej Niemiec oraz Niemieckiej Republice Demokratycznej, mające wyłonić najlepszą męską i żeńską drużynę w kraju.

Mistrzowie Niemiec 1951-1991

Mistrzowie Niemiec od 1992

Zobacz też 
 Bundesliga mężczyzn
 Bundesliga kobiet

Linki zewnętrzne 
 Lista mistrzów Niemiec

Piłka siatkowa w Niemczech
Piłka siatkowa w Niemieckiej Republice Demokratycznej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Niemczech